Матье III де Монморанси (; ум. 1270, Тунис) — сеньор де Монморанси, д'Экуан, де Конфлан-Сент-Онорин с 1243.

Сын Бушара VI де Монморанси и Изабеллы де Лаваль.

После смерти дяди, Матье Монморанси, сеньора д'Аттиши, пытался отсудить его владения, перешедшие к брату покойного, Ги VII де Монморанси-Лавалю. Отец Матье III был старшим из братьев, и имел преимущество при наследовании, но умер раньше сеньора д'Аттиши, а кутюмы Иль-де-Франса не признавали права представительства, поэтому Людовик IX присудил спорные земли Ги де Лавалю.

В 1270 Матье III отправился с королём в крестовый поход в Тунис, и умер там от дизентерии.

Семья 

Жена (до 1250): Жанна де Бриенн (ум. 1270), дочь Эрара II де Бриенна, сеньора де Рамерю, претендента на корону Иерусалима и Кипра, и Филиппы Шампанской.

Дети:

 Матье IV де Монморанси (ум. 1305), сеньор де Монморанси
 Эрар де Монморанси (ум. до 1334), сеньор де Конфлан-Сент-Онорин. Жена 1) (1286): Жанна де Лонгваль, дочь Обера де Лонгваля; 2) Клеманс де Мюре (ум. после 1334), дочь Анри де Мюре, сеньора де Шеризи, и Клеманс де Бозо
 Жанна де Монморанси. Муж: Бодуэн де Гин (ум. после 1293), сын графа Арнуля III де Гина

Литература 

 Bertrand de Broussillon A., comte de. La maison de Laval, 1020—1605; étude historique accompagnée du cartulaire de Laval et de Vitré. T. II. — P. Picard, 1898
 Du Chesne A. Histoire genealogique de la maison de Montmorency et de Laval. — P.: Cramoisy, 1624
 Désormeaux J. Histoire de la maison de Montmorenci. T. I. — P.: Desaint & Saillant, 1764

Ссылки 

 MATHIEU (III) de Montmorency

Дом де Монморанси
Участники Восьмого крестового похода